Stari trg (slowenisch für „Alter Platz“, „Alter Markt“) steht für folgende geographische Objekte in Slowenien:

 Stari trg, Platz in Ljubljana, siehe Altstadt von Ljubljana #Stari trg (Alter Platz)
 Stari trg ob Kolpi (deutsch Altenmarkt), Ort in der Stadt Črnomelj, Region Bela krajina
 Stari trg pri Ložu (deutsch Altenmarkt), Ortschaft in der Gemeinde Loška Dolina, Region Primorska
 Stari trg (deutsch Altenmarkt), Ortschaft in der Stadtgemeinde Slovenj Gradec, Region Spodnja Štajerska